Tadeusz Wojtas (1903-1981), duchowny
 Tadeusz Wojtas (1955-), kolarz